Julen Castañeda Nuin (Tolosa, Guipúzcoa, País Vasco; 14 de noviembre de 1990) es un futbolista español. Se desempeña en posición de lateral izquierdo y actualmente milita en la Cultural y Deportiva Leonesa de la Primera División RFEF.

Trayectoria 
Julen Castañeda se formó en las categorías inferiores de la Real Sociedad, debutando en 2010 con su primer equipo filial, la Real Sociedad de Fútbol "B", en Segunda División B.

Tras tres temporada en el filial donostiarra y habiendo comenzado la pretemporada con el primer equipo, en julio de 2013 firma un contrato por dos años con la Sociedad Deportiva Ponferradina. El 17 de agosto el futbolista vasco juega por primera vez en Segunda División en un encuentro disputado en el Estadio Nuevo Arcángel que finalizó con victoria por un gol a cero para los locales. Castañeda consigue su primer gol en la categoría de plata el 9 de noviembre de 2014 en un partido frente al Recreativo de Huelva que acabaría con empate a tres tantos. 

Al final de la temporada 2014-2015, tras no encontrar equipo, formó parte de la selección AFE, hasta recibir la oferta del Burgos CF en enero de 2016.

En julio de 2016 fichó por el Racing de Santander por una temporada, renovando un año después. Rescindió contrato en agosto de 2019, después de ascender con el Racing de Santander a Segunda, para fichar por la Cultural y Deportiva Leonesa.

Equipos

Referencias 

Futbolistas de Guipúzcoa
Futbolistas de la Real Sociedad de Fútbol "B"
Futbolistas de la Sociedad Deportiva Ponferradina en los años 2010
Futbolistas del Real Racing Club de Santander en los años 2010
Futbolistas del Burgos Club de Fútbol
Futbolistas de la Cultural y Deportiva Leonesa en los años 2010
Futbolistas de la Cultural y Deportiva Leonesa en los años 2020
Nacidos en Tolosa (Guipúzcoa)